

Musica
Collections – album di Red Norvo, Art Pepper, Joe Morello e Gerry Wiggins del 1957
Collections – album dei The Young Rascals del 1967
Collections – album di Rick Astley del 2006
Collections – album di Terence Trent D'Arby del 2006
Collections – album di Amanda Marshall del 2006
Collections – album di Charlie Major del 2006
Collections – album dei Cypress Hill del 2008
Collections – album di Yanni del 2008
Collections – album di Alexia del 2009
Collections – album di Umberto Bindi del 2009
Collections – album di Raffaella Carrà del 2009
Collections – album di Scialpi del 2009
Collections – album dei Delphic del 2013

Pagine correlate 
Collection